Blémerey ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Blémerey (Meurthe-et-Moselle)
 Blémerey (Vosges)